Hillard ist der Familienname folgender Personen:

 Carole Hillard (1936–2007), US-amerikanische Politikerin
 Charlie Hillard (1938–1996), US-amerikanischer Kunstflugpilot
 George Stillman Hillard (1808–1879), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Gustav Hillard, Pseudonym des deutschen Schriftstellers Gustav Steinbömer (1881–1972)

Siehe auch:
 Hillardt
 Hilliard